Jean Duprat peut désigner :

 Jean Duprat (1760-1793), homme politique français ;
 Jean Duprat (1936-2018), homme politique français.

Voir aussi 

 Jean Étienne Benoît Duprat (1752-1809), général français ;
 Jean Duprat-Geneau (1919-2014), homme politique français.